Introduction et allegro est le titre de plusieurs œuvres musicales :
 Introduction et allegro appassionato pour piano et orchestre en sol majeur op. 92, de Robert Schumann (1849) 
 Introduction et allegro appassionato pour clarinette et piano en do mineur op. 256, de Carl Reinecke (ca. 1900) 
 Introduction et allegro, de Edward Elgar (1905) ;
 Introduction et allegro, de Maurice Ravel (1907).